Böttger ou Boettger est un patronyme allemand porté notamment par les personnalités suivantes :
 Johann Friedrich Böttger (1682-1719), chimiste allemand, créateur de la porcelaine de Saxe
 Oskar Boettger (1844-1910), zoologiste allemand
 Rudolf Christian Böttger (1806-1881), chimiste allemand